Eastern League (1884–1912), 1884–1912. között működő amerikai baseballbajnokság
 Eastern League (1916–1932), 1916–1932. között működő amerikai baseballbajnokság
 Eastern League (1923–), 1923. óta működő amerikai baseballbajnokság
 Eastern League (1956, 1960–), japán baseballbajnokság